KK Cedevita ist ein Basketballverein aus Botinec, einem Stadtteil von Zagreb, Kroatien.

Zurzeit nimmt der Verein in der kroatischen ersten Liga teil und ist vierfacher kroatischer Meister.

Geschichte 
Am 14. August 1991 erwachte im Zagreber Stadtteil Botinec durch einige junge Enthusiasten die Idee eines neuen Vereines. Von da an durchstreifte man die unteren Ligen des Stadtkreises. Der kleine Vorstadtverein spielte unter dem Namen KK Botinec im freien da man noch keine Halle hatte. Kurz darauf verlegte man seine Spiele in die Sporthalle der Grundschule in Botinec. Während des Bürgerkrieges nannte man sich 1992 kurzzeitig KK Stribor. 1993 verlegte man dann die Heimspiele in die Halle Trnsko wo auch schon KK Zagreb seine Heimspiele antrat. Grund für den Hallenwechsel war die Qualifikation zur zweiten kroatischen Liga, welche man allerdings verpasste. Seit 1994 spielte man durch Veränderungen in der Wettbewerbsstruktur in der kroatischen B-1 Liga (vergleichbar mit der dritten Liga). Ein Jahr später augagiert sich Roland Janković für den Verein der auch den ersten starken Sponsor an Land zieht. Durch diesen Sponsor, der Firma Hiron, änderte man auch den Namen in KK Hiron Botinec, im Gegenzug steigt auch der Firmendirektor in den Basketball-Vorstand mit ein.

Nach weiteren wechseln im Vorstand, aber auch der Erweiterung desselben gelingt es dem Verein 1998, als Meister in die A-2 Liga aufzusteigen.

Im Jahre 2000 übernimmt Jakša Vulić, eh. Spieler, den Verein als Trainer und führt ihn ein Jahr später in die A-1 Liga, der ersten kroatischen Liga. Gleich im ersten Jahr erreichte man die beste Platzierung und wurde 5. hinter KK Cibona, KK Zadar, KK Split und KK Zagreb. Man festigte sich in der Liga und spielte schon ein Jahr später seine erste Europapokalsaison. Im FIBA Cup erreicht man das Viertelfinale, gescheitert ist man am späteren Cupsieger Mitteldeutscher BC aus Weißenfels. Nach einigen Jahren wollte man noch einen Schritt weiter gehen und sich für die Adriatische Liga qualifizieren. Im Jahr 2005/06 steigt die Atlantic Group als Generalsponsor ein und ändert abermals den Namen, seitdem heißt der Verein KK Cedevita. Dies hatte zur Folge dass auch die ersten Amerikanischen Profibasketballer für den Verein aufliefen. Es waren dies Craig Forth und Cliff Hawkins.

Den letzten größeren Erfolg verzeichnete man auch in dieser Saison, als man im Halbfinale des kroatischen Pokals am späteren Sieger KK Zadar scheiterte.
 
Nach einer Saison Abstinenz kommt auch der alte Trainer Jakša Vulić wieder zurück. Zwischenzeitlich war er bei KK Široki. Der Traum der Adriatischen Liga dauert bis heute noch an.

Siehe auch: Basketball in Kroatien

Halle 
Bei der Vereinsgründung spielte man zuerst im Freien ehe man in der Sporthalle der Grundschule Botinec antreten durfte. Von 1993 bis 2000 war der Verein in der Halle Trnsko beheimatet und teilte sich diese mit KK Zagreb. 
Seit 2000 ist man nun in der Halle Sutinska Vrela, welche im Stadtteil Podsused zu finden ist.

Aktueller Kader

Bekannte Trainer 
 Jakša Vulić

Weblinks 

 Offizielle Website auf kroatisch

Cedevita
Kk Cedevita
Gegründet 1991